Die 1. Bundesliga Pool 2012/13 war die 23. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 6. Oktober 2012 und endete am 5. Mai 2013. Der BC Oberhausen wurde zum vierten Mal in Folge Deutscher Meister. Insgesamt war es der fünfte Titel des BC Oberhausen, der somit alleiniger Rekordmeister der Poolbillard-Bundesliga wurde.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste 
Im Folgenden sind die besten 23 Spieler der Einzelwertung angegeben.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2012/13 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2012
Poolbillardveranstaltung 2012
Poolbillardveranstaltung 2013